Prima participare a României la Jocurile Olimpice a fost în anul 1900, în timp ce Comitetul Olimpic și Sportiv Român a fost înființat în 1914.

Începând cu anul 1924, România participă la Jocurile Olimpice cu o echipă completă și de atunci a lipsit doar la două ediții ale Jocurilor Olimpice de vară (Los Angeles 1932 și Londra 1948) și la o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă (Squaw Valley 1960). La Olimpiada de la Los Angeles din 1984, România a fost singura țară din blocul comunist care nu a participat la boicotul inițiat de Uniunea Sovietică.

Sportivii români au câștigat un total de 309 medalii, dintre care cele mai multe medalii au fost obținute la gimnastică. România ocupă locul doi (după Ungaria) ca număr de medalii câștigate de o țară care nu a fost gazdă a Jocurilor Olimpice.

Medalii 
Vezi și Medalii olimpice

Medalii la Jocurile Olimpice de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Medalii după sport 
Bilanț actualizat după Jocurile Olimpice de vară din 2020.

Multipli medaliați

Momente memorabile 
 Grenoble 1968: Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au obținut prima (și deocamdată singura) medalie la Jocurile Olimpice de iarnă.
 Montreal 1976: Nadia Comăneci obține prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice (la paralele).
 Sydney 2000: Podium în totalitate românesc — individual compus — Andreea Răducan, Simona Amânar și Maria Olaru.
 Radu Sovaiala si Alexandru Teodorescu au fost excluși de la JO de la Soci 2014 după ce au fost declarați insuficient pregătiți.

Vezi și 

 :Categorie:Sportivi olimpici români
 Sportul în România

Referințe

Note

Legături externe

 Comitetul Olimpic și Sportiv Român
  Romania, la olympedia.org